Prea kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Prea (ort i Italien), Piemonte, Provincia di Cuneo,

Thailand 

 Phrae (provins), 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Thailandförgreningar